Сапикан () — населённый пункт в департаменте Лавальеха, на юго-востоке Уругвая.

История 
Деревня была образована в сентябре 1891 года под названием Пабло-Фернандес. 9 июня 1913 года получил статус села (Pueblo).

География 
Расположен в 24 км к востоку от города Хосе-Батлье-и-Ордоньес и в 123 км к северу от административного центра департамента, города Минас. Сапикан находится на высоте 231 м над уровнем моря.

Население 
По данным на 2011 год население составляет 553 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay.

Примечания 

Населённые пункты Уругвая